Несьпо — деревня в Усвятском районе Псковской области (Калошинская волость).
 Несьпо (Неспо) — озеро в Усвятском районе Псковской области России